Maidla se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Maidla, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități 
 Maidla, târgușor (alevik) în comuna Maidla, reședința comunei.